Grand Prix Pacifiku 1994 (I Pacific Grand Prix), byl 2. závod 45. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 36. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 550. grand prix, se odehrála na okruhu Okayama International Circuit.

Výsledky

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí šampionátu 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Grand Prix Pacifiku
Formule 1 v roce 1994
Sport v Mimasace
Sport v Japonsku v roce 1994